Niblett est un nom de famille d'origine Britannique.
  (1852-1939), officier de la Royal Navy
 Jason Niblett (1983-), coureur cycliste australien
  (1961-), spécialiste britannique des relations internationales
 Scout Niblett (Emma Louise Niblett, née en 1973) chanteuse anglaise, auteure-compositrice et multi-instrumentiste
  (fl. 1726-1766)
  (1924-2004), footballeur anglais
 Dana Niblett (Mar) (2009-Present) Etudiante Marocaine

Voir aussi 
 Niblett's Bluff et Fort Niblett, voir Vinton, un ancien port sur Sabine River en Louisiane aux U. S. A.
 , un nom de famille

Source de la traduction